La marine portugaise a baptisé deux sous-marins NRP Espadarte, en référence au poisson nommé « espadon » en français :

 Le , le premier sous-marin moderne de la marine portugaise, lancé en 1912.
 Le , un sous-marin de classe Delfim, lancé en 1934.

Notes